

Videogiochi 
Alone in the Dark – serie di videogiochi 
Alone in the Dark – videogioco del 1992
Alone in the Dark 2 – videogioco del 1994
Alone in the Dark 3 – videogioco del 1995
Alone in the Dark 4 – videogioco del 2001
Alone in the Dark – videogioco del 2008

Cinema 
Nel buio da soli (Alone in the Dark) – film del 1982 diretto da Jack Sholder
Alone in the Dark – film del 2005 diretto da Uwe Boll